

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steinp“ beginnt.

Steinp 



Steinpe 
 Steinpeiss, Martin († 1527), österreichischer Arzt in Wien, Medizinprofessor und Dekan an der Universität Wien

Steinpr 
 Steinprinz, Alois (* 1883), österreichischer Politiker (NSDAP), Landtagsabgeordneter